Кубок УЕФА по мини-футболу 2012—2013 — двенадцатый розыгрыш кубка.

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Элитный раунд 
В элитном раунде, который прошёл с 9 по 14 октября 2012 года, приняли участие двенадцать лучших (по две из каждой группы основного этапа) команд, а также четырё заранее посеянных клуба:
  Барселона
  Динамо
  Иберия
  Кайрат

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Финал четырёх 
Финал четырёх проходил 26—28 апреля 2013 года в Тбилиси. Победителем стал Кайрат (Казахстан, Алма-Ата), который впервые в своей истории завоевал этот кубок.

Ссылки 
 Календарь и результаты матчей Кубка УЕФА 2013 по мини-футболу
 «Кайрат» стал обладателем Кубка УЕФА по мини-футболу
 Рейтинг команд по результатам розыгрыша

Кубок УЕФА по мини-футболу
2012 год в мини-футболе
2013 год в мини-футболе